Richard Kukula ist der Name folgender Personen:

* Richard Kukula (Bibliothekar) (1857–1927), österreichischer Bibliothekar 
 Richard Cornelius Kukula (1862–1919), österreichischer Philologe und Hochschullehrer